Aurélie Ortolé (née le 5 août 1993 en Martinique) est une opticienne et entrepreneuse française.

Biographie 
Ancienne élève du lycée Schœlcher, Aurelie Ortolé est diplômée de l'Institut Supérieur d'Optique en 2014 et de l'Ecole Française d'Optique en 2015.

Carrière 
Elle a ouvert, en 2018, sa propre franchise d'optique nommée Tropical Optic Shop à Bordeaux. La boutique a rencontré un grand succès.

Un an plus tard, 2 autres boutiques de la chaîne ont vu le jour à Lyon et Marseille.

Aurelie Ortolé décide après de lancer sa propre marque, Ortolé DESIGNER, qui conçoit et vend des lunettes et accessoires optiques.

Liens externes 

 Compte Instagram

Notes et références 

Femme d'affaires française